42nd Street ( für „42. Straße“) steht für:

 42nd Street (Manhattan), eine Straße in New York City
 42nd Street (Musical) (1980), ein Bühnenmusical von Harry Warren und Al Dubin
 Die 42. Straße (1933), ein Filmmusical von Lloyd Bacon